Slalom kobiet na 6. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim został rozegrany 22 lutego 1936 roku, na trasie Schwandkopf. Tytułu sprzed roku nie obroniła Anny Rüegg ze Szwajcarii, która tym razem nie startowała. Nową mistrzynią świata została Austriaczka Gerda Paumgarten, drugie miejsce zajęła Evelyn Pinching z Wielkiej Brytanii, a brązowy medal zdobyła kolejna Austriaczka - Grete Weikert.

W zawodach wystartowały 24 zawodniczki, wszystkie ukończyły rywalizację. Reprezentacja III Rzeszy odmówiła startu w zawodach.

Wyniki

Bibliografia 
 Wyniki na stronie FIS 
 alpineskiworld.net: 22.02.1936. Innsbruck/Seefeld Slalom, women 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim 1936